Гребенцы — одно из наименований гребенских казаков.
 Гребенцы — деревня в Шумилинском районе Витебской области (Белоруссия).
 Гребенцы — село в Жолковском районе Львовской области (Украина).